Medari su mjesto u Brodsko-posavskoj županiji, u općini Dragalić.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Medari su imali 177 stanovnika, dok su 2001. godine imali 211 stanovnika od toga 119 Hrvata, 82 Srbina i 10 ostalih.

Sport
U naselju je postojao nogometni klub NK Partizan Medari

Izvor

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji